Појам Гожов може да се односи на:
 Гожов Вјелкополски,
 Гожов Сласки,